Соревнования в плавании на 200 метров на спине (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 31 июля и 1 августа 2009 года.

Отборочные заплывы начались 31 июля в 10:30 по местному времени (UTC+2). Полуфиналы проводились в тот же день в 19:08, а финал — 1 августа.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты 

200 м, на спине, женщины